Мария Горшко́ва:
 Горшкова, Мария Георгиевна (1910—1990) — ЗМС СССР (хоккей с мячом).
 Горшкова, Мария Николаевна (1887—1955) — артистка балета Мариинского и Большого театров.